Причулы́мский — посёлок в Зырянском районе Томской области. Входит в состав Зырянского сельского поселения. Население на 1 января 2015 — 675 чел.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части Зырянского района. Как следует из названия, Причулымский стоит на берегу реки Чулым.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе есть основная общеобразовательная школа, детский сад и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский пункт.

Основу экономической жизни села составляет сельское хозяйство. Работают два объекта розничной торговли.

Местная власть 
Посёлок Причулымский возник в 1966 году в результате объединения трёх населённых пунктов: Сельхозтехника, Кирзавод и Нефтебаза.

Зырянским сельским поселением руководят глава поселения (Завгородний Владимир Иванович) и Совет.

Примечания 

Населённые пункты Зырянского района